«Ве́тер в и́вах» () — повесть Кеннета Грэма, изданная в 1908 году.

Экранизации 
 «Приключения Икабода и мистера Тоада» — анимационный фильм «Walt Disney Pictures» 1949 года. Его первая часть основана на повести Грэма.
 «Дикая дорога мистера Тоада» — аттракцион в «Диснейленде» по мотивам анимационного фильма.
 «Ветер в ивах» — британский кукольный фильм (1983).
 «Ветер в ивах» — британский телесериал.
 «Ветер в ивах» — американский анимационный фильм (1987).
 «Ветер в ивах» — австралийский анимационный фильм (1988).
 «Ветер в ивах» — британский анимационный фильм (1995).
 «Ветер в ивах» — британский фильм (1996).
 «Ветер в ивах» — британский фильм (2006).

Музыка 
 «The Wind in the Willows» — американская бэнд-группа.
 «The Wind in the Willows» — альбом, выпущенный в 1968 году.
 «The Wind in the Willows» — песня группы «Blackmore’s Night».
 «The Wind in the Willows» — музыкальная композиция композитора Джоана де Мэй.

Театр 
 «Ветер в ивах» — пьеса, поставленная на Бродвее в 1985 году.
 «Ветер в ивах» — британский мюзикл 2016 года.